Стафилово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Входит в состав Заднесельского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Заднесельский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Устья — 20 км, до центра муниципального образования Заднего — 2 км. Ближайшие населённые пункты — Омеликово, Шихово, Заднее.

По переписи 2002 года население — 51 человек (23 мужчины, 28 женщин). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Примечания

Ссылки 
 Стафилово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района